Antonio Riccardi – poeta e scrittore
 Antonio Riccardi – presbitero e saggista
 Antonio Riccardi – altro nominativo con cui è noto il poeta Antonio Ricciardi